Jack Dyson (1934–2000) – angielski piłkarz i krykiecista
 Jack Dyson (1886–1909) – angielski rugbysta